Dendromaia unamakiensis — вид пелікозаврів родини варанопсеїд (Varanopidae), що існував у пізньому карбоні (309-306 млн років тому).

Історія відкриття 
У 2017 році на острові Кейп-Бретон в Новій Шотландії на сході Канади група палеонтологів виявила в коренях скам'янілого пня рештки двох особин варанопсеїд. Дослідники припустили, що один з скелетів належав дорослій особині, інший - його дитинчаті. Дуже незвичайною була поза останків дитинчати, які перебували під задньою кінцівкою дорослої особини, яка намагалася приховати його хвостом. Такий стан типовий для тварин, що живуть в невеликих укриттях. Вчені визнали таке положення ознакою батьківського піклування - самиця плазуна за життя дбала про своє дитинча і намагалася захистити його перед смертю. Майже всі сучасні тварини, в основному ссавці і птахи, також піклуються про потомство, проте серед вимерлих тварин подібні знахідки - рідкість. Відомо всього кілька таких зразків, найраніший з яких належить іншому синапсиду - варанопсеїду гелеозавру, що жив 270 млн років тому в пермському періоді. Рештки Dendromaia датуються більш раннім кам'яновугільним періодом, відсуваючи таким чином час появи материнського інстинкту на 39 млн років.

Назва 
Родова назва Dendromaia в перекладі означає «турботлива деревна мати». Видова назва D. unamakiensis вказує на типове місцезнаходження виду — острів Кейп-Бретон, який мовою мікмак називається Унамакік.

Філогенія 
Філогенетична кладограма за Maddin, Mann, & Hebert (2019):

Примітки

Посилання 
Press release illustration created by Henry Sharpe 
Photograph of the fossil slab and counterslab, showing the holotype and paratype specimens 
Diagram of the fossil material, courtesy of the twitter account of Hillary Maddin 
National Geographic article on Dendromaia 
Smithsonian magazine article on Dendromaia 
The Guardian article on Dendromaia 
Inside Science article on Dendromaia 

Пелікозаври
Фауна кам'яновугільного періоду
Вимерлі тварини, описані 2019